toneelstuk, zie Quality Street (toneelstuk) van James Barrie
 snoepgoed, zie Quality Street (snoep), naam gekregen van het toneelstuk
 Quality Street (1927), gebaseerd op het toneelstuk
 Quality Street (1937), gebaseerd op het toneelstuk